Valda puede referirse a:

 Valda, una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio; 
 (262) Valda, un asteroide situado en el cinturón de asteroides y descubierto por el astrónomo Johann Palisa; o
 Jo O'Meara, Joanne Valda O'Meara, es una cantante y actriz británica.